Háris Kastanídis (grec moderne : ) né en 1956 à Thessalonique est un homme politique grec, membre du PASOK, élu au parlement hellénique pour la première circonscription de Thessalonique (Thessalonique A') et ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Giórgos Papandréou à partir du , après en avoir été ministre de la Justice à partir du . Il est remplacé, le , par Tássos Giannítsis.

Biographie 
Háris Kastanídis est le fils de Geórgios Kastanídis, député de l'Union des Centres de Geórgios Papandréou au début des années 1960.

Il est docteur en droit criminel de l'Université Aristote de Thessalonique. Il est marié à une professeur de droit criminel de cette même université, avec qui il a deux filles.

Háris Kastanídis fut un des leaders des mouvements étudiants d'opposition à la dictature des colonels et adhéra au PASOK en 1974. Il fut élu pour la première fois au Parlement hellénique en 1981.

Il fut ministre adjoint aux Affaires intérieures en 1985-1986, ministre adjoint à l'éducation en 1988 et ministre adjoint aux affaires intérieures, à l'administration publique et à la décentralisation du dernier gouvernement d'Andréas Papandréou. Il fut ministre des transports et des communications du gouvernement Simítis II. Il fut Ministre pour la Macédoine et la Thrace en 2003-2004.

De 2001 à 2003, il fut porte-parole du PASOK.

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
  Site personnel

Personnalité du Mouvement des socialistes démocrates
Ministre grec de la Justice
Ministre grec des Transports
Ministre grec de l'Intérieur
Député du 12e Parlement de la troisième République hellénique
Avocat grec
Étudiant de l'université Aristote de Thessalonique
Naissance en mars 1956
Naissance à Thessalonique